Julien Vercauteren – calciatore belga
 Katrien Vercauteren – ex cestista belga
 Franky Vercauteren – allenatore di calcio ed ex calciatore belga